Ната́лия Вячесла́вовна Апчинская (1 июня 1937 — 9 марта 2014) — советский и российский искусствовед, музейный работник, куратор. Сотрудник Научно-исследовательского института художественной промышленности (1967—1978), Музея Востока (с 1978). В качестве сотрудника Музея Востока специализировалась на Армении. Автор биографии Марка Шагала и монографии о графике Шагала. Кандидат искусствоведения (1974).

Биография 
Наталия Апчинская родилась 1 июня 1937 года.

По первому образованию — инженер; несколько лет работала на должности инженера. В двадцатипятилетнем возрасте решила стать искусствоведом и в 1962 году поступила в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина АХ СССР (ИнЖСА). После окончания института в 1967 году работала в Научно-исследовательском институте художественной промышленности в Москве. В 1974 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения на тему «Аристид Майоль и французская реалистическая скульптура конца XIX — первой половины XX века». С 1978 года работала в отделе Советского Востока Музея искусства народов Востока, где специализировалась по Армении.

Апчинская обладала широким кругозором и помимо Армении занималась другими художниками и регионами. Много лет изучала творчество Марка Шагала, работала над темой «Русские художники о Востоке», изучала творчество Нико Пиросмани, Роберта Фалька, Рувима Мазеля, Александра Волкова, Евгения Кравченко, Валерия Волкова, Александра Волкова-младшего и других.

Умерла 9 марта 2014 года.

Куратор выставок (Музей Востока) 
 1983 — «Мартын Петросян»
 1995 — «Ковровая сказка. Творчество Р. Мазеля»
 «Творчество Евгения Кравченко»
 2008 — «Средняя Азия — Москва — Иерусалим в творчестве еврейских художников»

Участие в творческих и общественных организациях 
 Член Ассоциации искусствоведов
 Член Московского союза художников

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статьи Наталии Апчинской в журнале «Третьяковская галерея»

Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Исследователи русского авангарда
Шагаловеды
Кураторы-искусствоведы СССР
Кураторы-искусствоведы России
Музейные работники СССР
Музейные работники Москвы
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Ассоциации искусствоведов
Члены Московского Союза художников
Сотрудники Государственного музея Востока